Леонид Фокин:
 Фокин, Леонид Андреевич (1930—1985) — русский советский живописец и график.
 Фокин, Леонид Философович (1881—1937) — русский советский учёный-химик, технолог химического производства, профессор.